Сє Шувей і Моніка Нікулеску були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Кірстен Фліпкенс і Елісе Мертенс виграли титул, у фіналі перемігши пару Віра Лапко і Арина Соболенко з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Ladies Open Lugano, парний розряд
2018